Порт-д'Иври () — станция линии 7 Парижского метрополитена, расположенная в XIII округе Парижа. Названа по развязке с Периферик (бывшим воротам стены Тьера), ведущей в направлении соседнего города Иври-сюр-Сен. Рядом со станцией располагается спорткомплекс Жорж-Карпентье.

История 
 Станция открылась 26 апреля 1931 года при существенной реорганизации участка метро южнее станции Пляс-Монж: в этот день участок Пляс-Монж — Порт-де-Шуази перешёл из состава линии 10 в состав линии 7, а сама новая трасса линии была продлена ещё на один перегон до станции "Порт-д'Иври". Станция была конечной до 1 мая 1946 года, когда она была продлена в сам город Иври-сюр-Сен до его мэрии.
 16 декабря 2006 года на станции стала возможной пересадка на трамвайную линию № 3а.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель снизился до  пассажиров (256 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро)

Путевое развитие 
К юго-востоку от станции располагается парк путей для оборота и отстоя поездов. Также с западной стороны к этому парку примыкает служебная соединительная ветвь в ателье де Шуази, обслуживающее линию 7 Парижского метрополитена.

Галерея

Примечания 

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена XIII округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1931 году